Urga est le nom de la capitale de Mongolie extérieure avant d'être rebaptisée Oulan-Bator (littéralement « héros rouge ») en 1924. C'est la version russifiée du mongol örgöö : palais.
 Urga est aussi le titre d'un film de Nikita Mikhalkov qui a remporté le Lion d'or à la Mostra de Venise en 1991. Ce mot désigne la perche-lasso () qui sert à capturer les chevaux.
 Urga est le nom d'une localité de Bosnie-Herzégovine située dans la municipalité de Cazin, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.
 Urga est le nom d'un groupe de musique suédois créé en 1996.